Су-75
 Лазерный термоядерный синтез